

Населені пункти та їхні частини
 Мендзилесе — місто в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 М'єндзилесе — гміна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Мендзилесе — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства

 Мендзилесе — частина міста Тухоля в Тухольському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Мендзилесе — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Мендзилесе — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Мендзилесе — частина міста Велень у Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Мендзилесе — частина села Копанець у гміні Стара Камениця Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мендзилесе — частина села Вулька-Поліновська в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Мендзилесе — частина села Познаховіце-Ґурне в гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Мендзилесе — частина села Засув у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Мендзилесе — частина села Ружа в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Мендзилесе — частина села Стара Весь у гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Мендзилесе — колонія в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Мендзилесе — осада в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Мендзилесе — осада в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки